Oprisavci su općina u Hrvatskoj. Nalazi se u Brodsko-posavskoj županiji.

Stanovništvo 
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u općini Oprisavci živjelo je 2.508 stanovnika, raspoređenih u osam naselja.

Naselja 
Općina Oprisavci sastoji se od osam naselja.
Novi Grad
Oprisavci
Poljanci 
Prnjavor 
Stružani 
Svilaj
Trnjanski Kuti
Zoljani

Spomenici i znamenitosti 

 Park prirode "Gajna"

Obrazovanje 
Osnovna Škola "Stjepan Radić" Oprisavci

Šport 
 NK Zadrugar Oprisavci - nogometni klub koji se trenutno natječe u 1.ŽNL. Najveći uspjeh kluba je igranje u 3. HNL. https://www.facebook.com/nk.zadrugaroprisavci?ref=ts&fref=ts

Vanjske poveznice

Izvor

 

Općine u Brodsko-posavskoj županiji